Stöcker oder Stoecker steht für:

 Stöcker, Meeresfisch, siehe Bastardmakrele
 Stöcker (Familienname) (Stoecker), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stöcker, Seitenarm des Flusses Nuthe in Brandenburg, siehe Nuthe#Flusslauf